Acroperus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Baird 1843. Acroperus ingår i familjen Chydoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Acroperus